Gemeinschaftshaus steht für
U-Bahnhof Gemeinschaftshaus, Nürnberg
Gemeinschaftshaus Martinsberg, Baden, Schweiz